CHL steht als Abkürzung für:

 Canadian Hockey League, den Dachverband der kanadischen Junioren-Eishockeyligen
 Central Hockey League, eine von 1992 bis 2014 existierende unterklassige Eishockeyliga in den Vereinigten Staaten
 Central Hockey League (1963–1984), eine von 1963 bis 1984 existierende unterklassige Eishockeyliga in den Vereinigten Staaten
 Champions Hockey League, den Landesmeister-Wettbewerb im europäischen Eishockey
 Chile, Länderkürzel nach ISO 3166

CHL